Епархия Дананга () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Дананг, Вьетнам. Епархия Дананга входит в митрополию Хюэ. Кафедральным собором епархии Дананга является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 
18 января 1963 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу "Naturalis in vitae", которой учредил епархию Дананга, выделив её из епархии Куинёна.

Ординарии епархии 
 епископ Pierre Marie Pham-Ngoc-Chi (18.01.1963 — 21.01.1988);
 епископ François Xavier Nguyên Quang Sách (21.01.1988 — 6.11.2000);
 епископ Paul Nguyên Binh Tinh P.S.S. (6.01.2000 — 13.05.2006);
 епископ Joseph Chau Ngoc Tri (13.05.2006 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 958, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Naturalis in vitae, AAS 56 (1964), стр. 238

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Вьетнама